Джозеф Луис Бэрроу (, более известный как Джо Луис (); 13 мая 1914, Лафайетт, Алабама, США — 12 апреля 1981, Лас-Вегас, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Победил 21 бойца за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Занимает 10-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec. Четыре раза признавался «Боксёром года» по версии журнала «Ринг»: 1936, 1938, 1939, 1941. В 2003-м году журнал «Ринг» поставил Джо Луиса на 1-е место в списке величайших панчеров всех времён.

Биография 
Родился 13 мая 1914 года.

Его отец работал на хлопковой плантации, и семья постоянно боролась с бедностью. В 1924 году семейство перебралось в Детройт, где Джо Луис стал работать вместе с отцом на заводе Форда.

До 1934 года Джо Луис выступал на любительском ринге.

В 1936 году он получил патент боксера-профессионала, и вскоре началась его выдающаяся карьера на большом ринге. Через 10 лет после прибытия в Детройт Джо Луис выиграл «Золотые перчатки» в тяжелом весе среди любителей, что открыло ему путь на профессиональный ринг.

Любительская карьера 
В 1935 году Луис выиграл чикагские «Золотые перчатки» и чемпионат США в полутяжёлом весе.

Профессиональная карьера 
Дебютировал в июле 1934 года в бою с Джеком Крекменом, которого нокаутировал в 1 раунде.

В августе 1934 года встретился с Джеком Кранцем. В бою не было нокдаунов. Это был очень близкий бой, хотя Луис победил единогласным решением судей в 8 раундовом бою.

В сентябре 1934 года встретился с Адольфом Вейтером. В первом раунде Луис отправил Вейтера в нокдаун. Вейтер поднялся, после минуты отдыха восстановился и выровнял бой до конца седьмого раунда. Луис проводил много ударов в течение последних трех раундов, в результате чего победил единогласным решением судей.

В июне 1935 года встретился с Примо Карнерой. Луис применил старую тактику работы с более высоким противником: бил по корпусу, а когда Карнера опускал руки, переводил атаку в голову. В 6 раунде Джо Луис трижды послал противника в нокдаун, после чего Карнера стал «совершенно беспомощным», стал цепляться за канаты и рефери остановил бой.

В сентябре 1935 года встретился с Максом Бэром. После первого раунда, когда все в принципе уже было ясно, Джек Демпси, который, как всегда, секундировал своего друга, желая его подбодрить, сказал: «Малыш, да он тебя ни разу по-настоящему не ударил». Макс в ответ ухмыльнулся всем своим избитым лицом и сказал подчеркнуто унылым голосом: «Тогда, Джек, ты бы лучше присматривал за рефери, а то там на ринге кто-то очень сильно меня бьет». Бэр был нокаутирован в четвёртом раунде.

В июне 1936 года встретился Максом Шмеллингом. Во время боя Шмеллинг после выполнения джеба Луиса сразу отвечал своим излюбленным кроссом. И это принесло ему успех. Луис дважды побывал в нокдауне в 4 и 12 раунде. Шмеллинг сенсационно победил нокаутом в 12 раунде. Бой получил статус Бой года по версии журнала Ринг.

В августе 1936 года встретился с Джеком Шарки. Луис победил нокаутом в 3 раунде.

Затем Луис одержал 5 побед нокаутами.

В январе 1937 года встретился с Бобом Пастором. Луис победил единогласным решением судей.

Чемпионский бой с Джеймсом Брэддоком 
В июне 1937 года в бою за титул чемпиона мира встретился с Джеймсом Брэддоком. В первом раунде Луис, увлёкшись атакой, нарвался на встречный апперкот Брэддока, в результате чего оказался в нокдауне. Но затем Луис выигрывал бой и в 8 раунде нокаутировал соперника.

В августе 1937 года встретился с Томми Фарром. Фарр оказал хорошее сопротивление Луису, но в итоге Луис победил единогласным решением судей.

В июне 1938 года состоялся матч-реванш Джо Луиса и Макса Шмеллинга. В этот раз Луис победил нокаутом в 1 раунде.

В 1939 году выиграл 4 боя нокаутом.

В феврале 1940 года встретился с Артуро Годой. Луис победил раздельным решением судей. Годой возмущался результатом, заявив что как минимум заслужил ничью.

В июне 1940 года состоялся реванш Джо Луиса и Артуро Годой. В 8 раунде Луис дважды отправил Годоя в нокдаун и победил техническим нокаутом в 8 раунде.

В июне 1941 года встретился с Билли Конном. Перед боем Луис согнал вес за очень короткий срок, чтобы увеличить скорость, так как Конн был легче него на 14 килограммов, но это не помогло ему. Более быстрый Конн за счёт скорости и джеба выигрывал бой. Луис не мог приспособиться к быстрому противнику и постоянно мазал. В 13 раунде Луис поймал Конна встречным ударом и двумя ударами справа в челюсть отправил соперника в нокаут. На момент остановки боя Конн вёл на картах 2 судей, тогда, как третий судья поставил ничью.

В июне 1946 года состоялся реванш Джо Луиса и Билли Конна. На этот раз Луис выигрывал бой и победил нокаутом в 8 раунде.

В декабре 1947 года встретился с Джерси Джо Уолкоттом. Уолкотт дважды отправлял Луиса в нокдаун в 1 и 4 раунде, но в итоге Луис победил раздельным решением судей. Решение было спорным.

В июне 1948 года состоялся реванш Джо Луиса и Джерси Джо Уолкотта. В 3 раунде Уолкотт отправил Луиса в нокдаун. В 11 раунде Уолкотт, уверовавший в свою победу заигрался, чем воспользовался Джо Луис, нанеся точный удар по Уолкотту и нокаутировав соперника. На момент остановки боя у судей складывалась ничья. После этого боя Луис объявил о завершении карьеры.

Возвращение

Чемпионский бой с Эззардом Чарльзом 
После ухода Джо Луиса трон чемпиона в тяжелом весе оказался вакантным и Национальная боксерская ассоциация организовала бой за него между Эззардом Чарльзом и другим известным тяжеловесом Джерси Джо Уолкоттом. Бой состоялся 22 июня 1949 года, по очкам уверенно победил Чарльз. Однако чемпионом его признала только Национальная боксерская ассоциация, а Атлетические комиссии разных штатов сделать это отказались. Никаких юридических оснований у них для такого решения не было, но слава Джо Луиса была слишком велика и затмевала достижения Чарльза.

На счастье вскоре из-за финансовых проблем на ринг решил возвратиться Джо Луис. 7 сентября 1950 года состоялась встреча Чарльз-Луис. Эззард Чарльз доминировал на протяжении всего боя и выиграл по очкам единогласным решением судей. После победы над Луисом Чарльза наконец-то признали полноправным чемпионом мира.

После этого боя Луис выиграл 8 боёв.

Бой с Рокки Марчиано 
После этого провёл серию успешных боёв, однако 1951 году потерпел поражение нокаутом от Рокки Марчиано и покинул бокс окончательно.

Статистика боёв

Рекорд 
Джо Луис владел титулом чемпиона мира в тяжёлом весе на протяжении 11 лет 8 месяцев и 7 дней (с 22 июня 1937 по 1 марта 1949). В этот период он провёл 25 успешных защит. Данный рекорд побит Владимиром Кличко (12 лет).

Интересные факты 
 Снимался в кино. Наиболее известные его фильмы — «Дух юности» (Spirit of Youth), «Бой никогда не кончается» (The Fight Never Ends), «Финкс» (The Phynx).
 О самом Джо Луисе снято несколько художественных фильмов: «История Джо Луиса», «Джо и Макс» .

Примечания

Ссылки 
 
 
 Непревзойденный: Джо Луис
 Видео:
 Документальный фильм
 Joe Louis, Newsreel
 Joe Louis in Training
 Бои Джо Луиса, видео

Боксёры США
Умершие в Лас-Вегасе
Боксёры 1930-х годов
Боксёры 1940-х годов
Боксёры 1950-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Награждённые Золотой медалью Конгресса
Сотрудники Ford
Члены Международного зала боксёрской славы